Az 1938-as női kosárlabda-Európa-bajnokság volt a női kosárlabdázás történetének első Európa-bajnoksága. Olaszország fővárosában, Rómában rendezték 1938. október 12. és október 16. között.

A kontinenstornán öt csapat vett részt. A tornát a házigazda olasz válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
Az öt csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, és ez egyben a torna végeredményét is jelentette.

Eredmények

Források 
 
 
 
 

1938
Kosarlabda